

Перевалово — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Перевалово — присілок, Лузький район, Кіровська область